ПМС:
 ПМС — Предменструальный синдром — сложный комплекс симптомов, возникающий у женщин в дни, предшествующие менструации.
 ПМС — Путевая машинная станция (опытно-путевая машинная станция), передвижная машинная станция — механизированное передвижное предприятие путевого хозяйства.
 ПМС — (Противо)поездная мина Старинова — мина.
 ПМС — почётный мастер спорта
 ПМС — прибор малошумной стрельбы
 ПМС — полиметилсилоксан
 ПМС — «Православное монархическое согласие»
 ПМС — Петербургские магистральные сети
 ПМС — приборостроение, метрология и сертификация
 ПМС — производство малых серий
 ПМс — пистолет Макарова специального образца
 ПМС — природный минеральный сорбент
 ПМС — проверка маслосистемы
 ПМС — производственно-массовая секция
 ПМС — пространственный модулятор света
 ПМС — пост метеорологической службы
 ПМС — Проект международных сопоставлений
 ПМС — поверхностный микрослой
 ПМС — пространственное место самолёта
 ПМС — журнал «Проблемы мира и социализма»
 ПМС — прибор магнитоэлектрической системы
 ПМС — «Правила минной службы»
 ПМС — программируемая матрица соединений